Ingeniero White é uma localidade do Partido de Bahía Blanca na Província de Buenos Aires, na Argentina. Sua população estimada em 2001 era de 10.486 habitantes.

Ingeniero White